Verbundrohre sind Rohre, bzw. Rohrleitungen, die aus einem zusammengehörigen Verbund mehrerer Materialien bzw. Schichten bestehen, dazu gehören:
das Mehrschichtverbundrohr
das Kunststoffmantelverbundrohr (KMR)
die flexiblen Verbundrohre